Jasnaja Poljana kan syfta på:

Jasnaja Poljana –  ett gods i Ryssland som var författaren Lev Tolstojs hem
Jasnaja Poljana, Kaliningrad oblast – ett samhälle med omkring 1 000 invånare i Kaliningrad oblast i Ryssland